

Плотава — село, Алейський район, Алтайський край
 Плотава — село, Баєвський район, Алтайський край

Див. також 
 Платава